Materialist steht
 in der Philosophie für einen Vertreter oder Anhänger des Materialismus
 als oft abwertende Bezeichnung für jemand, der dem Materialismus verhaftet ist
 der Titel der Zeitschrift Materialist
 für eine Berufsbezeichnung:
 Klein-Lebensmittelhändler oder Krämer
 Detailhändler oder Spezereihändler, welcher mit Materialwaren oder Spezereien handelt, auch s. v. w. Droguist